Tabara ist der Familienname folgender Personen:
 Michal Tabara (* 1979), tschechischer Tennisspieler
 Naoya Tabara (* 1980), japanischer Freestyle-Skier 

Tabăra ist der Name folgender Orte:
 Tabăra (Iași), Dorf im Kreis Iași, Rumänien
 Tabăra (Neamț), Dorf im Kreis Neamț, Rumänien
 Tabăra (Orhei), Dorf im Rajon Orhei, Republik Moldau